Теплицький — район, розташований у Вінницькій області

Теплицький — українське прізвище.

Жінки 
 Теплицька Олена Йосипівна (1916—1998) — психофізіолог, психіатр, психолог, педагог, доктор медичних наук, професор.

Чоловіки 

 Теплицький Вадим Ізраїлевич (1927—2017) — радянський та ізраїльський інженер-економіст, журналіст, історик шахів.
 Теплицький Василь Пахомович (1902) — український, радянський економіст.
 Теплицький Костянтин Гедалійович (1920—1997) — український кінокритик, редактор.
 Теплицький Леонід Олександрович (1906—1943) — радянський архітектор.
 Теплицький Леопольд Якович (1890, Катеринослав (нині Дніпро) — 1965, Петрозаводськ) — радянський диригент і композитор, заслужений артист Карело-Фінської РСР (1951), заслужений діяч мистецтв Карельської АРСР (1961).
 Теплицький Олександр Семенович (1902—1979) — український композитор і педагог.
 Теплицький Тома Степанович (1921—?) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради СРСР 4—5-го скликань.

Українські прізвища